

Botanica e zoologia 
 Copula o copulazione – in zoologia, sinonimi di accoppiamento
 Copulazione – in botanica, la fusione di due isogameti
 Copula – genere monospecifico di meduse Carybdeida.

Chimica 
Copulazione – reazione chimica reazione fra una ammina o un fenolo e un sale di diazonio, che produce un composto dell'azoto 
Copula – in una superata terminologia chimica, era quella parte di un composto chimico che mostrava attitudine a combinarsi con altre parti del composto, formando sostanze chimiche che venivano dette copulate

Filosofia
Copula mundi – concetto filosofico

Linguistica e grammatica 
Copula – in linguistica, è il verbo essere usato per unire il predicato nominale al soggetto

Musica 
Copula – contrappunto dall'andamento veloce. Ce ne dà testimonianza Francone da Colonia (CousS I, 133 b) definendola "velox discantus ad invicem copulatus"

Statistica 
Copula – probabilità, è una distribuzione multivariata congiunta definita sul cubo unità [0, 1]n in modo tale che ogni distribuzione marginale sia uniforme nell'intervallo [0, 1].